Scott Laughton (né le  à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Scott Laughton commence sa carrière dans la LNH le , soit après le lockout qui dura du  au . Il joue 5 matchs, sans point, pour être ensuite rétrogradé dans la LHO et la LAH pour le reste de la saison 2012-2013.

Il doit patienter jusqu'au  pour faire un retour dans la LNH. Il compte son premier but en carrière 10 jours plus tard dans une victoire de 5-1 contre les Hurricanes de la Caroline.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2009-2010 || Buzzers de St. Michael's || LCCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Generals d'Oshawa || LHO ||63 ||12 ||11 ||23 ||58 ||10 ||1 ||1 ||2 ||11 
|-
|2011-2012 || Generals d'Oshawa || LHO ||64 ||21 ||32 ||53 ||101 ||6 ||2 ||3 ||5 ||17 
|-
|2012-2013 || Generals d'Oshawa || LHO || 49|| 23|| 33|| 56|| 72|| 7|| 7|| 6|| 13|| 11
|-
| 2012-2013|| Flyers de Philadelphie || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Phantoms de l'Adirondack || LAH || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Generals d'Oshawa || LHO|| 54 || 40 || 47 || 87 || 72 || 9 || 4 || 7 || 11 || 17
|-
| 2014-2015|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 37|| 14|| 12||26 ||29 || -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2014-2015|| Flyers de Philadelphie || LNH ||31 ||2 || 4|| 6|| 17|| -|| -|| -|| -|| -  
|-
| 2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LNH || 71 || 7 || 14 || 21 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 60 || 19 || 20 || 39 || 40 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 2 ||0  ||0  || 0 || 0 || - || - || - ||-  || -
|-
|2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 81 ||10 ||10 ||20 ||42 ||6 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 12 || 20 || 32 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie  || LNH || 49 || 13 || 14 || 27 || 26 || 15 || 5 || 4 || 9 || 21
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 53 || 9 || 11 || 20 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 67 || 11 || 19 || 30 || 35 || - || - || - || - || -
|-

| 441 || 64 || 92 || 156 || 246  || 24 || 6 || 4 || 10 || 27

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| - 18 ans || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 5 || 7 || 4 || +3||align=left| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align=left| - 20 ans || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || +2||align=left| place

Notes et références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley